Ырбан () — топонимы в Республике Тыва, Российской Федерации.

 сумон Ырбан — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тоджинском кожууне
 Ырбан — село в Тоджинского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт сумона Ырбан.
 Ырбан— якорная стоянка (пристань) на правом берегу р. Большой Енисей (Бий-Хем)

Примечания